Ben Lomond Mountain steht für:

 Ben Lomond Mountain AVA, Weinanbaugebiet im US-Bundesstaat Kalifornien

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Ben Lomond Mountain (Kalifornien)
 Ben Lomond Mountain (Tennessee)

Siehe auch:
 Ben Lomond